Obhájkyní titulu byla Američanka a úřadující juniorská mistryně světa Taylor Townsendová, která se rozhodla do soutěže nezasáhnout.

Vítězkou se stala třetí nasazená Chorvatka Ana Konjuhová, která získala premiérový grandslamový titul kariéry. Ve finále přehrála českou turnajovou dvojku Kateřinu Siniakovou po setech 6–3 a 6–4. Konjuhová získala „turnajový double“, když s Kanaďankou Carol Zhaovou vyhrála také juniorskou čtyřhru.

Nasazení hráček 
  Julia Putincevová (odstoupila)
  Kateřina Siniaková (finále)
  Ana Konjuhová (vítězka)
  Antonia Lottnerová (čtvrtfinále)
  Hsu Ching-wen (3. kolo)
  Carol Zhaová (2. kolo)
  Anna Danilinová (3. kolo)
  Elise Mertensová (čtvrtfinále)
  Christina Makarovová (1. kolo)
  Anett Kontaveitová (semifinále)
  Beatriz Haddad Maiová (2. kolo)
  Barbora Krejčíková (čtvrtfinále)
  Katy Dunneová (3. kolo)
  Erin Routliffeová (1. kolo)
  Alexandra Kiicková (3. kolo)
  Alexandra Korašviliová (2. kolo
  Ilka Csoregiová (1. kolo)

 Kvalifikantky 
Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace.
  Zuzanna Maciejewská
  Danielle Waglandová
  Stefani Stojicová
  Olga Fridmanová
  Nicoleta-Cătălina Dascăluová
  Eliza Longová
  Xun Fang-ying
  Paige Mary Houriganová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Danielle Waglandová
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= You Xiaodi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Eliza Longová
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Katherine Ipová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Giulia Paironeová
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Katy Dunneová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=11
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Paige Mary Houriganová
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= İpek Soyluová
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Zuzanna Maciejewská
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Kimberly Birrellová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Rebecca Petersonová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Dominika Paterová
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Elise Mertensová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= K Dunneová
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= İ Soylu
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= E Mertensová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= O Fridmanová
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Ferrová
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= C Zhao
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= A Konjuh
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= A Kiick
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=12
| RD3-team03=

 Dolní polovina 
 3. sekce 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Loebová
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= N Vajdová
| RD2-score03-1=66
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= A Kontaveit
| RD2-score04-1=78
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= A Korašvili
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Z Sun
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= S Tomicová
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= A Lottner
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=7
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= A Kontaveit
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Z Sun
| RD3-score03-1=61
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= A Lottner
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=10
| RD4-team01=

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Hsu Ching-wen
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Belinda Woolcocková
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Klaartje Liebensová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Xun Fang-ying
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Zoe Hivesová
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Sandra Samirová
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Jeļena Ostapenková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Christina Makarovová
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Erin Routliffeová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ivana Đorovićová
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Adrijana Lekajová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Aldila Sutjiadiová
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Emily Fanningová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ilze Hattinghová
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Kateřina Siniaková
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= C-w Hsu
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Liebensová
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=0

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Samirová
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Ostapenková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= I Đorovićová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Lekajová
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= K Siniaková
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= C-w Hsu
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorek na Australian Open 2013 

Australian Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013